Vallerois ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Vallerois-le-Bois
Vallerois-Lorioz

Siehe auch:
Valleroy